

Patronymie 

Ann De Brabandere (née en 1962), judokate belge 
Pierre de Brabandère (1828-1995), évêque belge 
Lorenzo de Brabandere (né en 1983), danseur et chorégraphe belge 
Luc de Brabandere (né en 1948), ingénieur belge devenu philosophe d'entreprise

Voir aussi 
Brasserie De Brabandere, une brasserie familiale belge